Plaats in Indonesië
 Podorejo (Ngaliyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Podorejo (Sumbergempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java